Le tournoi du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 13 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Français Jo-Wilfried Tsonga et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Fernando Verdasco, Nicolas Mahut, Aljaž Bedene et Jiří Veselý (lucky loser).
 La première journée a été perturbée par les intempéries. Seul le match opposant Richard Gasquet et Steve Johnson a pu être disputé.
 John Isner bat un record dans l'histoire du tournoi en réalisant 43 aces au  contre Gilles Müller, qui en frappe 26. Le nombre total d'aces des deux joueurs (69) est également un record pour un match en trois sets. Par ailleurs, lors de cette rencontre, le Luxembourgeois sauve 10 balles de match.
 Andy Murray conserve son titre en battant en finale le Canadien Milos Raonic (6-7, 6-4, 6-3). Il s'agit du  de sa carrière. Il devient également le premier joueur à remporter 5 fois le titre au Queen's, une première dans l'histoire du tournoi, qui existe depuis 1890.
 En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut conservent leur titre en s'imposant face à Chris Guccione et André Sá (6-3, 7-6). Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2016
Tennis en Angleterre en 2016
Tennis en juin 2016
Sport à Londres en 2016